Я́на Анато́льевна Некра́сова () — российская кёрлингистка, мастер спорта международного класса, чемпион мира среди смешанных пар, чемпион Универсиады. Участница двух зимних Олимпийских игр ( и ), 5-кратная чемпионка России.

Биография 
В кёрлинг Яна Некрасова пришла из баскетбола, которым занималась в одной спортшколе с Андреем Кириленко.

С 1996 года выступает за команду СКА (Санкт-Петербург), в составе которой четырежды становилась чемпионкой России и из этого числа один раз (в 2000) — в качестве скипа. Кроме этого ведомая ей армейская команда в период 2001—2009 5 раз становилась серебряным и бронзовым призёром российских первенств.

С 1996 по 2006 годы Некрасова являлась игроком сборной России. За эти 10 лет приняла участие в двух зимних Олимпиадах, четырёх чемпионатах мира, восьми чемпионатах Европы, а также в зимней Универсиаде 2003 года, на которой выиграла золотые медали. В сборной Некрасова выступала на позиции свипера, кроме чемпионата Европы 2001 года, где выполняла функции вице-скипа.

В апреле 2010 года Яна Некрасова совместно с Петром Дроном выиграла чемпионат мира среди смешанных пар, проходивший в Челябинске. В 2008 и 2009 принимала участие в чемпионатах Европы среди смешанных команд (микст).

Является выпускницей Санкт-Петербургского государственного университета физической культуры имени П. Ф. Лесгафта, преподавала в нём как аспирант кёрлинг и баскетбол.

Достижения

Со сборными 
 : 9-е место ().
 Двукратная участница Олимпийских игр — , .
 Участница чемпионатов мира 2001—2003, 2005.
 Участница чемпионатов Европы 1996, 1998—2004.
 : Золото ().
 : золото ().
 Участница чемпионатов Европы среди смешанных команд 2008 и 2009.

С клубными командами 
 4-кратная чемпионка России — 1996—1998, 2000 (в 2000 — в качестве скипа).
 двукратный серебряный призёр чемпионатов России — 2001, 2006;
 трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов России — 2005, 2007, .
 серебряный призёр розыгрыша Кубка России — 2009;
 двукратный бронзовый призёр Кубка России — 2011, 2017.
 Бронзовый призёр Кубка России среди смешанных команд 2008.

Примечания

Ссылки 
 Биография Яны Некрасовой
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты России
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы России по кёрлингу
Выпускники Университета имени Лесгафта